Бри́ар Шва́ллер-Хю́рлиман (, урожд. Бри́ар Хю́рлиман, ; ) — швейцарская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (, ), серебро ().
 : золото (), серебро ().
 : бронза ().
 : золото (2011, 2012, 2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: её отец, Патрик Хюрлиман — кёрлингист, чемпион , тренер, спортивный функционер, в 2010—2012 был вице-президентом Всемирной федерации кёрлинга. Её мать, Джанет Хюрлиман — кёрлингистка, бронзовый призёр женского , трёхкратная чемпионка Швейцарии среди женщин, тренер. Сестра Бриар, Корри () — тоже кёрлингистка, является скипом своей команды.

Родители назвали дочь Бриар (или в другом произношении «Брайар») в честь .

Начала заниматься кёрлингом в 2000, в возрасте 7 лет.

В июле 2022 вышла замуж за кёрлингиста, партнёра по смешанному парному кёрлингу Янника Шваллера, сменила фамилию на Шваллер-Хюрлиман.

Примечания

Ссылки 
 Team Elena Stern — Grand Slam of Curling
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу